Noyelle-Vion, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Tigny-Noyelle, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 André Noyelle (Ieper, 1931 - Poperinge, 2003), ciclista belga professional entre 1953 i 1966